Женская национальная баскетбольная ассоциация считает игрока, выбранным под первым номером драфта в том случае, если команда, имевшая право первого выбора, выбирает его на церемонии драфта. В настоящее время это право разыгрывается на лотерее драфта, которая проводится в межсезонье, после окончания чемпионата предыдущего сезона. Наибольшие шансы на выигрыш права первого выбора на драфте имеет команда, показавшая худшие результаты в прошедшем сезоне, наименьшие — показавшая лучший баланс побед и поражений среди команд, которые не пробились в плей-офф. Эта система введена с целью повышения среднего уровня команд, потому что талантливые новички улучшают игру аутсайдера, а также привлекают всеобщее внимание со стороны средств массовой информации к себе и своему новому клубу.

Игроки, выбранные под первым номером драфта, чаще остальных выигрывают звание «Новичка года ВНБА» (11 раз). Кроме этого четверо из них также завоёвывали приз «Самому ценному игрока регулярного сезона ВНБА»: Дайана Таурази, Кэндис Паркер (два раза), Тина Чарльз и Майя Мур. Лорен Джексон тоже признавалась самым ценным игроком женской НБА (три раза), однако она не выигрывала почётный титул новичка года.

Всего три иностранных баскетболистки были выбраны под первым номером драфта ВНБА: Марго Дыдек (Польша) в 1998 году, Энн Воутерс (Бельгия) в 2000 году и Лорен Джексон (Австралия) в 2001 году. Чаще всего первыми номерами драфта ВНБА становились учащиеся университета Коннектикута (5 раз), университета Теннесси (3 раза), Стэнфордского университета и университета Нотр-Дам (по 2 раза).

Легенда к списку

Список первых номеров драфта

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Драфты ВНБА
Женская национальная баскетбольная ассоциация